Asylrätt kan syfta på:

Asylrätt (rättighet) – en persons rätt att söka asyl
Asylrätt (Internationell rätt) – det juridiska fält som reglerar rätten att söka asyl och asylprocessen
 Asylrätt – historisk uppgörelse mellan dömda brottslingar och Svenska staten om att straffet omvandlades till livstids arbete vid någon gruva, se Bergsfrid

Se även
 Asyl
 Asylsökande
 Första asylland
 Sveriges asylpolitik sedan migrationskrisen 2015
 Asylprocedurdirektivet